Le coquille est un format français de papier défini par l'AFNOR avec les dimensions suivantes : 44 ×  (soit, à 1% près, la surface du A2 : 42,0 x 59,4). 

Il fait partie de la vingtaine de formats de tradition française dont l'AFNOR a normalisé les dimensions, à côté des formats internationaux définis par la norme ISO 216. Ces formats traditionnels tirent leur nom des filigranes qui les caractérisaient autrefois.

Notes et références 

Coquille